Суперкубок Аргентини з футболу 2014  — 3-й розіграш турніру. Матч відбувся 26 квітня 2015 року між чемпіоном Аргентини клубом Рівер Плейт та володарем кубка Аргентини клубом Уракан.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway
 Матч на transfermarkt

2014
Аргентина
Квітень 2015
2015 в аргентинському спорті